
Termin -{H9}- ima više značenja.

 -{GPR50}-, G protein-spregnuti receptor.
 Oznaka za -{Pegasus Airlines}-, tursku avio-kompaniju.